Helyek

 Amerikai Egyesült Államok

 Blanco (Monterey megye, Kalifornia)
 Blanco (Tulare megye, Kalifornia)
 Blanco (Ohio)
 Blanco (Oklahoma)
 Blanco (Új-Mexikó)
 Blanco (Texas)
 Blanco megye (Texas)

 Dominikai Köztársaság

 Blanco (Dominikai Köztársaság)

Személyek

 Blanco (énekes), a 2022-es Eurovíziós Dalfesztiválon Olaszországot képviselte Mahmooddal közösen
 Blanco (rapper)

Zene

 Blanco (J Balvin-dal)
 Blanco (Pitbull-dal)

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok